Солто́н — село в Алтайском крае, административный центр Солтонского района.

Общие сведения 
Красивое название Солтон носит село в Алтайском крае. Это село является центром муниципального образования Солтонского района. Расположено оно на реках Солтонка и Шаландайка в 260 км к югу Барнаула. Основан Солтон в 1782 году в основном переселенцами и ссыльными. На сегодняшний день этот живописный уголок Алтая насчитывает 2590 жителей.

Если посмотреть на карту Солтона, то можно увидеть, что эта местность сочетает в себе богатства полей, лесов и рек.

Солтонский район является сельскохозяйственным и животноводческим, в котором перечень компаний Солтона насчитывает более 6 фирм и предприятий занимающихся развитием племенного животноводства, а также развитием элитного семеноводства. Также в широкий перечень компаний Солтона, занимающихся добычей каменного угля, несомненно входит лидер в данной области — Мунайский угольный разрез, без которого реестр предприятий Солтона будет не полным. Он обеспечивает топливом 14 районов Алтайского края. Как сообщают жёлтые страницы Солтона, деятельность большинства солтонских предприятий имеет молоко-сырное и пчеловодческое направление. Солтонские организации такие как: Термит, ТОО (хлеб) довольно успешно занимаются оптовой продажей своей продукции по всему Алтайскому краю.

Каталог фирм Солтона насчитывает довольно большое и разнообразное направление деятельности компаний, а именно: авто, транспорт, бизнес торговля, жильё, медицина, отдых и развлечения, строительство, мобильная и компьютерная техника и т. д.

Справочник организаций Солтона внесена полная информация о расчётно-кассовом центре Солтона и его банках. Также в список учреждений Солтона внесены такие организации как: Солтонское, ТОО, Солтонское, ООО, Караганское, ТОО, Карабинское, ТОО, Макарьевское, ТОО, Негинское ЗАО. Кроме того, жёлтые страницы Солтона — это 15 информационных организаций (газеты, справочники, электронный интернет, и т.д).

Солтонский район богат чернозёмом, лесными почвами, выщелочными, а также месторождениями бурого угля, что позволяет достаточно эффективно развивать основные отрасли сельскохозяйственного и промышленного секторов Солтонского района.

Население

Инфраструктура 
В селе находятся пчеловодческий комплекс «Нектарный», перерабатывающие предприятия, образовательная школа, библиотеки, музыкальная школа, стадион, спортзал, кинотеатр, районный дом культуры, районная больница.

В селе расположены магазины торговых сетей «Аникс» и «Мария-Ра».

Сотовая связь предоставляется операторами Мегафон, Билайн и МТС.

В позднесоветское время имелся аэропорт, принимавший самолёты Ан-2.

Улицы

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Солтонского района
Районные центры Алтайского края